Преображенское благочиние может означать:

 Преображенское благочиние — округ Астраханской епархии.
 Преображенское благочиние — округ Биробиджанской епархии.
 Преображенское благочиние — округ Екатеринбургской епархии.
 Преображенское благочиние — округ Калининградской епархии.
 Преображенское благочиние — бывший округ Московской епархии, разделённый в 2012 году на Рождественское и Воскресенское благочиния.
 Преображенское благочиние — округ Тольяттинской епархии.